Angus Douglas-Hamilton (1863–1913) – brytyjski (szkocki) podpułkownik, odznaczony Krzyżem Wiktorii
 Angus Douglas-Hamilton (1938–2010) – brytyjski (szkocki) arystokrata i polityk, 15. książę Hamilton